Le nom Fulmer peut désigner :
Fulmer, un village d'Angleterre
les chutes Fulmer en Pennsylvanie

Patronyme 
 David Fulmer (1950-), écrivain et un journaliste américain, auteur de roman policier
 Gene Fullmer (1931-2015), boxeur américain

Homonymie de patronyme